Иван Адамов:
 Адамов, Иван Васильевич (1922—2000) — горнорабочий, Герой Социалистического Труда.
 Адамов, Иван Иванович (1880—?) — православный богослов.